Јоже Лончина (Београд, 25. октобар 1919 — Љубљана, 7. мај 1994) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || Фрицел
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст (ТВ филм)|| Отац
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Рођени 1919.
Умрли 1994.
Словенци у Србији